

Марковське сільське поселення — сільське поселення, Оршанський район, Марій Ел
 Марковське сільське поселення — сільське поселення, Чайковський район, Пермський край